Мокловский () — фамилия польского происхождения, известные носители:

  — польский искусствовед и архитектор.
  — польский химик, брат Казимира Мокловского.

Примечания